Der Slalom im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 25. Februar in Sestriere Colle auf der Piste Giovanni Alberto Agnelli ausgetragen.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Slalom (Männer)